Johann Pfyffer von Altishofen ist der Name folgender Personen:

* Johann Konrad Pfyffer von Altishofen, Kommandeur der Schweizergarde 
 Johann Rudolf Pfyffer von Altishofen (1615?–1657), Kommandeur der Schweizergarde